Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1848, dem Jahr der Revolution von 1848/1849 in der Freien Stadt Frankfurt.

Senatoren

Quellen 
 Staatskalender der Freien Stadt Frankfurt 1848, S. 1–4

1848
Politik 1848